Indywidualne Mistrzostwa Rosji na Żużlu 2010 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Rosji w sezonie 2010. Rozegrano trzy turnieje finałowe (w Bałakowie, Togliatti i Władywostoku). W klasyfikacji końcowej zwyciężył Artiom Łaguta.

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 Artiom Łaguta IM Rosji

2010
2010 w sporcie żużlowym